Joseph Simon Gallieni – generale francese
Gallieni – stazione della metropolitana di Parigi